John Henry Newman, cardinal né à Londres le  et mort à Edgbaston le , est un ecclésiastique britannique converti au catholicisme ;
 John Newman (1935-1993), judoka britannique ;
 John Newman (1990-), chanteur et musicien britannique.